Reasi ist eine Kleinstadt (Municipal Committee) im Süden des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 7796.

Die Stadt Reasi liegt 40 km nördlich von Jammu in einem schmalen Bereich zwischen Pir Panjal im Norden und den Siwaliks im Süden auf einer Höhe von . Der Fluss Chanab strömt westlich an der Stadt vorbei in südlicher Richtung.

Klima 
Das Klima in Reasi ist in den Sommermonaten Juli und August vom Monsun bestimmt. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1320 mm.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Reasi